Amerikai Egyesült Államok
Coles, község Coles megyében, Illinois államban
Coles, község Amite megyében, Mississippi államban

Coles,  község Spanyolországban

Coles, helység Ausztrália Dél-Ausztrália államában